Il doppio  del BNP Paribas Polish Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski hanno battuto in finale Olivier Charroin e Stéphane Robert 7–5, 7–6(7–4).

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (campioni)
 Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)

 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (primo turno) 
 Olivier Charroin /  Stéphane Robert (finali)

Tabellone

Note 
 

BNP Paribas Polish Open 2011